Alter do Chão (gemeente), gemeente in Portugal
 Alter do Chão (freguesia), freguesia in Portugal
 Alter do Chão (Brazilië), plaats in Brazilië